Burt – miejscowość w Irlandii w hrabstwie Donegal
Miejscowości w USA:
 Burt – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Burt – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
Gminy w USA:
 Burt (ang. Burt Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Burt (ang. Burt Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alger
 Burt (ang. Burt Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Burt (ang. Burt Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Burt (ang. Burt County) – w stanie Nebraska